Macho (maschio in lingua spagnola) può indicare:

Persone 
 Fidel Uriarte Macho – ex calciatore spagnolo
 José María Cos y Macho – arcivescovo spagnolo
 Jürgen Macho – allenatore ed ex calciatore austriaco
 Francesco D'Macho –  pornoattore italiano

Film 
Macho – film messicano del 2016

Altro 
 Macho – un oggetto massivo compatto di alone
 Macho – gruppo musicale italiano

Altri progetti